Села:
 Нова Дача — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Нова Дача — Запорізька область, Пологівський район